Neotachycines är ett släkte av insekter. Neotachycines ingår i familjen grottvårtbitare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Grottvårtbitare
Neotachycines